Die Kenyan Premier League 2019/20 war die 56. Saison der höchsten kenianischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 18 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 30. August 2019. Im März 2020 wurde die Liga aufgrund der COVID-19-Pandemie in Kenia pausiert. Am 30. April 2020 wurde entschieden, die Saison abzubrechen und den aktuellen Stand als final anzuerkennen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Kenyan Premier League und dem Dritten der Kenyan National Super League wurden am 31. Oktober und 4. November 2020 ausgetragen.

|}

Einzelnachweise 

Premier League 2019
Fußballsaison 2019/20